Roosterville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Roosterville (Georgia)
 Roosterville (Massachusetts)
 Roosterville (Missouri)